Een verkeersweg:
N218 (België)
N218 (Nederland), zie Provinciale weg 218